Оленич-Гнененко — фамилия. Известные носители:
 Оленич-Гнененко, Кирилл Акимович (?—1853) — русский военнослужащий, генерал-майор, Херсонский гражданский губернатор.
 Оленич-Гнененко, Пётр Павлович (1869—1914) — русский и украинский писатель, поэт, драматург, сатирик.
 Оленич-Гнененко, Александр Павлович (1893—1963) — русский советский писатель и переводчик, общественный деятель.